Уильям Пикеринг:
 Пикеринг, Уильям (1796—1854) — британский издатель.
 Пикеринг, Уильям Генри (1858—1938) — американский астроном.
 Пикеринг, Уильям Хэйуард (1910—2004) — американский физик и астроном.